Indian Appropriations Act ist der Name verschiedener US-amerikanischer Gesetze:

 Indian Appropriations Act (1851)
 Indian Appropriations Act (1871)
 Indian Appropriations Act (1885)
 Indian Appropriations Act (1889)
 Indian Appropriations Act (1896)